Rusland
 Sacharovka (Chabarovsk) - dorp in de kraj Chabarovsk
 Sacharovka (district Izmalkovski) - dorp in de oblast Lipetsk
 Sacharovka (district Jeletski) - dorp in de oblast Lipetsk
 Sacharovka (Koersk) - posjolok in de oblast Koersk
 Sacharovka (Tatarije) - dorp in de republiek Tatarije
 Sacharovka (gorodskoj okroeg Aleksin) - dorp in de oblast Toela
 Sacharovka (district Volovski) - dorp in de oblast Toela
 Sacharovka (Wolgograd) - choetor in de oblast Wolgograd

 Wit-Rusland
 Sacharauka - dorp in de oblast Mahiljow